Флаг муниципального образования «Гдо́вский район» Псковской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 июня 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1061.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Гдовский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные горизонтальные полосы — верхнюю жёлтую, составляющую 1/3 ширины полотнища и нижнюю, зелёную, составляющую 2/3 ширины полотнища и несущую фигуры из герба Гдовского района — четырнадцать жёлтых снопов льна в три ряда (5, 4, 5); верхний ряд снопов наложен на низ жёлтой полосы.».

Обоснование символики 
Основными фигурами флага муниципального образования «Гдовский район» являются жёлтые снопы льна, символизирующие объединение, связь, силу.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Зелёный цвет символизирует весну, радость, надежду, жизнь, природу и здоровье.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением снопа